Název BBC Sessions má mnoho hudebních alb:

BBC Sessions (Cocteau Twins)
BBC Sessions (Cream)
BBC Sessions (Rory Gallagher)
BBC Sessions (The Jimi Hendrix Experience)
BBC Sessions (Led Zeppelin)
BBC Sessions (The Nice)
BBC Sessions (Pentangle)
BBC Sessions (Saxon)
BBC Sessions (The Specials)
BBC Sessions (Tindersticks)
BBC Sessions (Loudon Wainwright III)
BBC Sessions (The Who)
BBC Sessions (The Yardbirds)
The BBC Sessions (Texas)
The BBC Sessions (Belle and Sebastian)